Ланише могу бити:

 Ланише (Горења Вас-Пољане), насељено мјесто у општини Горења Вас-Пољане, Република Словенија
 Ланише (Камник), насељено мјесто у општини Камник, Република Словенија